Pierwszy rząd Rafika al-Haririego (1992–1995)
 Drugi rząd Rafika al-Haririego (1995–1996)
 Trzeci rząd Rafika al-Haririego (1996–1998)
 Czwarty rząd Rafika al-Haririego (2000–2003)
 Piąty rząd Rafika al-Haririego (2003–2004)